Fortuné est un prénom masculin et un patronyme partageant la même racine étymologique latine que Fortunat. La Saint-Fortuné se fête le premier juin. Sa variante féminine est Fortunée.

Personnalités portant ce patronyme ou pseudonyme 
 Arnaud Fortuné dit Fortuné aîné (1872-1962), acteur comique français ;
 Martial Arnaud dit Fortuné cadet (1881-1931), chansonnier et auteur de revues français ;
 Gérard Fortuné (1925-2019), peintre haïtien.

Personnalités portant ce prénom
(par ordre alphabétique de patronyme)
 Fortuné d'Andigné
 Fortuné du Boisgobey
 Antoine Fortuné de Brack
 Joseph Fortuné Théodore Eydoux
 Jean Baptiste Fortuné de Fournier
 Jean-Charles Fortuné Henry
 Charles Joseph Fortuné d'Herbouville
 Dominique Fortuné Maggesi
 Antoine-Fortuné Marion
 Fortuné Maure
 Fortuné de Mazenod
 Fortuné Mellot
 Fortuné Mollot
 Fortuné Joseph Petiot-Groffier
 Achille Victor Fortuné Piscatory de Vaufreland
 François-Fortuné du Plessis-Mauron de Grenédan
 Fortuné Reynaud de Bologne de Lascours

 Fortunée Briquet (1782-1815), femme de lettres française ;
 Fortunée Hamelin dite Madame Hamelin (1776-1851), sallonière française ;
 Fortunée Delespaul (1896-1980), religieuse française.

Personnages de fiction
 Fortuné Richard, personnage du film Tu m'as sauvé la vie (1949) de Sacha Guitry ;
 Fortuné Toucasse, personnage principal du film Fortuné de Marseille (1952) d'Henri Lepage et Pierre Méré.

Divers
 Fortuné, carlin de Joséphine de Beauharnais.